Ardatowo (russisch ) ist der Name folgender Dörfer in Russland:

 Ardatowo (Baschkortostan), in der Republik Baschkortostan
 Ardatowo (Mordwinien), in der Republik Mordwinien

Siehe auch:
 Ardatow (Begriffsklärungsseite)